Василий Вели́чко: Величко, Василий Арсеньевич (1908—1987) — советский писатель и публицист.
 Величко, Василий Львович (1860—1904) — русский поэт и публицист, один из ранних представителей черносотенства.